Джемі́лєв () — кримськотатарське прізвище. Відомі носії:

 Джемілєв Акім (1918–2001) — кримськотатарський балетмейстер.
 Джемілєв Іса Арифович (1959–2015) — кримськотатарський лікар-уролог, кандидат медичних наук. Делегат Курултаю кримськотатарського народу V та VI скликань.
 Джемілєв Мустафа (1943) — кримськотатарський громадський та політичний діяч, політв'язень, дисидент, голова Меджлісу кримськотатарського народу.
 Джемілєв Решат (1931–2002) — кримськотатарський громадський активіст, один з лідерів національного руху кримських татар.
 Джемілєв Усейн Меметович (1946) — радянський та російський хімік-органік, академік.

Кримськотатарські прізвища